Reichstagswahlkreis 20 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Danzig 3, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Westfalen-Süd, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Köln-Aachen, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933